Csehország
 Lužice, település a Hodoníni járásban
 Lužice, település a Mosti járásban
 Lužice, település az Olomouci járásban
 Lužice, település a Prachaticei járásban